Натуральне число 1184
 1184 рік до нашої ери
 1184 рік нашої ери